Vail heißen folgende geographische Objekte:

 Vail (Arizona), Census-designated place im Pima County, Arizona
 Vail (Arkansas), Ort im Mississippi County, Arkansas
 Vail (Colorado), Ort im Eagle County, Colorado
 Vail (Iowa), City im Crawford County, Iowa
 Vail (Michigan), Township im Alger County, Michigan
 Vail (New Jersey), Ort im Warren County, New Jersey
 Vail (Pennsylvania), Ort im Blair County, Pennsylvania
 Vail (Washington), gemeindefreies Gebiet im Thurston County, Washington
sowie:
 Vail (Berg), Berg in den Rocky Mountains
 Vail Pass, Gebirgspass in den Rocky Mountains

Vail, Personen:

 Alfred Vail (1807–1859), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder
 Anna Murray Vail (1863–1955), US-amerikanische Botanikerin
 Eric Vail (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Eugène Lawrence Vail (1857–1934), französischer Maler mit US-amerikanischen Wurzeln
 George Vail (1809–1875), US-amerikanischer Politiker
 Henry Vail (1782–1853), US-amerikanischer Politiker
 Justina Vail (* 1963), britische Schauspielerin
 Ken Vail (1939–2013), britischer Jazzautor
 Laurence Vail (1891–1968), französischer Künstler
 Melville Vail (1906–1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Vail (* 1930), US-amerikanischer Geophysiker und Geologe
 Richard B. Vail (1895–1955), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Microsoft Windows Home Server 2011, Codename „Vail“, ein Windows-Betriebssystem
 Vale